Домбру́вка (Dąbrówka) – разные значения.

Населённые пункты 
 Домбрувка (Вадовицкий повят) – село в Вадовицком повяте Малопольского воеводства, Польша.
 Домбрувка (Билгорайский повят) – деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства, Польша.

Топонимы 
 Домбрувка (гмина) – территориально-административная единица Воломинского повята Мазовецкого воеводства.

Другое 
 Домбрувка (герб) – шляхетский герб.